Червинка:

 Червинка, Винценц (1877—1942) — чешский журналист, публицист и переводчик.
 Червинка — село в Новоархангельском районе Кировоградской области Украины.
 Червинка — река в Витебской области Белоруссии.

См. также 
 Червенка